Barlog ist der Familienname folgender Personen:

 Boleslaw Barlog (1906–1999), deutscher Regisseur
 Cory Barlog (* 1975), US-amerikanischer Spieleentwickler
 Ferdinand Barlog (1895–1955), deutscher Karikaturist, Comiczeichner und -autor